Бекір Боздаг (* 1965) — міністр юстиції Туреччини з січня 2022.
 Мехмет Боздаг (* 1983) — турецький режисер, продюсер та сценарист.
 Мухаммед Боздаг (* 1967) — турецький письменник.
 Перітан Боздаг (* 1999) — азербайджанська футболістка, нападниця турецького клубу «Алтай» та національної збірної Азербайджану.

 Боздаг — гірський хребет на півночі Азербайджану.
 Отман-Боздаг — грязьовий вулкан, розташований за 35 км від столиці Азербайджану — міста Баку, на Апшеронському півострові.
 Боздаг — гора в Егейській Македонії, Греції та Болгарії.
 Боздаг — містечко в провінції Ізмір Туреччини.
турецькі прізвища